Luckbox ist der Spitzname folgender Personen:

 John Juanda (* 1971), US-amerikanischer Pokerspieler
 Sebastian Ruthenberg (* 1984), deutscher E-Sportler und Pokerspieler